Суперкубок Австрии по футболу 2002 — 17-й розыгрыш Суперкубка Австрии. Матч состоялся 6 июля 2002 между обладателем Кубка Австрии ГАК и вице-чемпионом Австрии «Штурмом». ГАК выиграл матч со счётом 3:0 и стал двукратным обладателем Суперкубка Австрии.

Матч

Подробности

Примечания

Ссылки 
 Матч на worldfootball.net
 Матч на transfermarkt.com

2002
Австрия
Июль 2002 года
События 6 июля
Спортивные соревнования в Граце
Спорт в Австрии в 2002 году